.
Турецкая Республика Северного Кипра делится на 5 районов или округов (). Они, в свою очередь, делятся на подрайоны ().

Примечания